Бу́ська міськá громáда — територіальна громада в Україні, у Золочівському районі Львівської області. Адміністративний центр — місто Буськ.

Площа громади — 663,1 км², населення — 30 290 мешканців (2020).

Населені пункти 
У складі громади 1 місто (Буськ), 1 смт (Олесько) і 66 сіл:
 Бажани
 Баймаки
 Бачка
 Боложинів
 Брахівка
 Будиголош
 Вербляни
 Волиця-Деревлянська
 Волуйки
 Гаївське
 Горбачі
 Грабина
 Грабова
 Гумниська
 Гута
 Гутисько-Тур'янське
 Думниця
 Дунів
 Журатин
 Заболотне
 Заболото
 Забрід
 Заводське
 Закомар'я
 Застав'є
 Йосипівка
 Кізлів
 Кудирявці
 Купче
 Кути
 Лабач
 Ланерівка
 Леньків
 Лісове
 Лісове
 Лісове
 Лісок
 Маращанка
 Ниви
 Новий Милятин
 Новий Ріпнів
 Новосілки
 Ожидів
 Павлики
 Переволочна
 Підставки
 Побужани
 Ракобовти
 Рижани
 Ріпнів
 Рокитне
 Сидори
 Соколівка
 Соколя
 Старий Милятин
 Стовпин
 Теребежі
 Топорів
 Тур'я
 Хватів
 Циків
 Чаниж
 Чішки
 Чучмани
 Яблунівка
 Янгелівка

Примітки

Посилання 
 Громада на Геопорталі адміністративно-територіального устрою України 

Громади Золочівського району